Ark Royal (1587), vlaggenschip van de Engelse vloot tijdens de aanval door de Spaanse Armada in 1588
 HMS Ark Royal (1914), Brits koopvaardijschip anno 1914, tijdens de Eerste Wereldoorlog omgebouwd tot vliegdekschip
 HMS Ark Royal (91), Brits vliegdekschip anno 1937, in 1941 tot zinken gebracht door de U-81
 HMS Ark Royal (R09), Brits vliegdekschip anno 1950 uit de Audacious-klasse, buiten dienst gesteld in 1979
 HMS Ark Royal (1985) (R07), Brits vliegdekschip anno 1981 uit de Invincible-klasse, buiten dienst gesteld in 2011